Leonidas Lent Hamline (1797-1865)
 Hamline University – uniwersytet w St. Paul (USA)